Assos puede referirse a:

 Assos (Cefalonia), un pueblo de la Unidad periférica de Cefalonia.
 Assos (Préveza), un pueblo de la Unidad periférica de Préveza.